Фридрих V Швапски (Павија, 6. јул 1164 - 28. новембар 1170) је био војвода Швабије. Био је син Фридрих Барбаросе и Беатриче I од Бургундије.

Породично стабло 

Рођени 1164.
Умрли 1170.
Хоенштауфен
Војводе Швабије